Drago kan avse:

 Tony Drago (1965–), snookerspelare
 Billy Drago (1949–), skådespelare
 Nathalie Drago (1970–), en svensk manusförfattare

Se även 
 Rocky & Drago – ett underhållningsprogram med Peter Siepen och Tilde Fröling
 Fantomen – som tidigare hette Dragos i Sverige.